Корде́ — французская или Ко́рде — латвийская фамилия.

 Корде, Андис (1930—2013) — советский и латвийский лыжник-слаломист.
 Корде, Василий Константинович (1873—1944) — присяжный поверенный, депутат Государственной думы II созыва от Таврической губернии.
 Корде, Шарлотта (1768—1793) — французская дворянка, убийца Жана Поля Марата.
 Корде, Янис  — латвийский лыжник.

Топонимы 
 Корде (Кальвадос) — коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос.